Czarno to widzę (film)
 Czarno to widzę (serial telewizyjny)